dilatacija (lat. dilatatio: proširenje) je dio građevine ili konstrukcije odijeljene dilatacijskom reškom ili razdjelnicom radi sprječavanja nepravilnog i proizvoljnog pucanja zbog rastezanja i utezanja pod utjecajem temperaturnih razlika, nejednolikog slijeganja i drugih uzroka. Dilatacijska reška može biti obična (zgrade), prividna (betonske ploče) ili posebni konstruktivni element (kod mostova, betonskih kolnika i drugo). Dilatacijom se također naziva rastezanje ili utezanje konstrukcije (toplinsko istezanje ili toplinska dilatacija), a kadšto i sama razdjelnica.
 dilatacija (medicina), u medicini može biti: 
 prirodno ili abnormalno proširenje nekog otvora ili šupljeg organa u tijelu (na primjer prirodno: proširenje zjenice oka u mraku ili ušća maternice tijekom porođaja; patološko: proširenje srca kod miokarditisa); 
 terapijski postupak pri kojem se posebnim instrumentom (dilatator), operacijom ili primjenom lijeka proširuje suženi šuplji organ (na primjer aortno ušće, jednjak i drugo).
 vremenska dilatacija ili dilatacija vremena je pojava je koju opisuje opća teorija relativnosti. U referentnom sustavu koji se giba brzinom v sat će ići sporije u vremenu t od isto takva sata t0 u sustavu koji miruje:

gdje je: c – brzina svjetlosti.

Izvori